Els Quatre dies de Dunkerque 2018 van ser la 64a edició dels Quatre dies de Dunkerque. La cursa es disputà en sis etapes entre el 8 i el 13 de maig de 2018, amb inici i final a Dunkerque, formant part de l'UCI Europa Tour amb una categoria 2.HC.

El vencedor final fou el belga Dimitri Claeys (). André Greipel (Lotto Soudal) i Oscar Riesebeek (Roompot-Nederlandse Loterij) completaren el podi.

Equips 
Dinou equips van prendre part en aquesta edició dels Quatre dies de Dunkerque: tres World Tour, tretze equips continentals professionals i dos equips continentals.

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Classificació final

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 

2018
Competicions ciclistes del 2018